Le bostoniane (The Bostonians) – romanzo di Henry James del 1885
 I bostoniani (The Bostonians) – film di James Ivory del 1984